Emile Derasse (Doornik) (1884-1956), Belgisch burgemeester van Doornik
 Emile Derasse (Froidmont) (1903-1967), Belgisch burgemeester van Froidmont